

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Na Stawkach – część miasta Jedlicze
 Na Stawkach – część wsi Rytlów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka